Ābādeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ābādeh (kommunhuvudort i Iran), Fars, 
 Shahrestān-e Ābādeh, kommun, Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar